Il singolare  dell'IPP Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Ričardas Berankis era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Adrian Mannarino.

Daniel Brands ha battuto in finale Matthias Bachinger 7–6(7–2), 7–6(7–5).

Teste di serie

 Denis Istomin (secondo turno)
 Jarkko Nieminen (ritiro a causa di un problema alla gola)
 Adrian Mannarino (secondo turno)
 Matthew Ebden (primo turno)

  Martin Kližan (primo turno)
  Karol Beck (primo turno)
  Michael Berrer (quarti di finale)
  Stéphane Robert (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

IPP Open 2011